Le Cinque Mulini est une compétition de cross-country se déroulant tous les ans, en février, à San Vittore Olona, en Italie. Disputée pour la première fois en 1933, l'épreuve fait partie du circuit mondial IAAF de cross-country.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Cinque Mulini
Compétition d'athlétisme en Italie
Sport dans la province de Milan
Compétition fondée en 1933
San Vittore Olona